Барио де Гвадалупе има више значења:

 Барио де Гвадалупе (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Гвадалупе, Лос Лотес (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Испантепек Нијевес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Сан Хуан Ачиутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де Гвадалупе, Ел Родео (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио де Гвадалупе, Чарко Фрио (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Ел Кармен Текескитла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Барио де Гвадалупе (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику